Onderdistrict in Indonesië
 Klampis (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bangkalan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Klampis (Jatibarang), een plaats in het onderdistrict Jatibarang, regentschap Brebes van de provincie Midden-Java, Indonesië